Влади́мир Семёнович Мы́шкин (19 июня 1955, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — советский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1979), заслуженный тренер Российской Федерации (2007).

Биография 
Родился 19 июня 1955 года в Кирово-Чепецке. По словам Мышкина, вратарём ему помог стать его земляк Александр Мальцев — Мышкин начинал играть вместе с его младшим братом Сергеем, который был вратарём. Однажды во время матча, который судил Александр, Сергей пропустил лёгкую шайбу, и старший подозвал к себе брата и сказал: «Уходи из ворот. С завтрашнего дня твоё место в поле». Так в воротах освободилось место для Мышкина, который и не стремился играть в поле.

Воспитанник ДЮСШ кирово-чепецкого хоккейного клуба «Олимпия», в котором и начал игровую карьеру в 1972 году. В Москву попал вместе со своим тренером — Виталием Георгиевичем Ерфиловым, которого позвал Борис Кулагин в «Крылья Советов».

Выступал за «Крылья Советов» в 1972—1975 и 1977—1980 годы. Сезоны 1975/1976 и 1976/1977 провёл в саратовском «Кристалле» (в сезоне 1975/76 вышел с клубом в высшую лигу чемпионата СССР).

Особенно важным для Владимира стал 1978 год: вместе с «Крыльями Советов» он выступает в серии против клубов НХЛ, а затем дебютирует в составе сборной СССР на турнире «Руде право». Его дебют (матч СССР — ЧССР, 5:4) был не особенно ярок, более того, в ходе турнира он уступил место в сборной спартаковцу Виктору Дорощенко.

Повторное вхождение в сборную становится для Мышкина фантастическим — зимой 1979 года, в решающей игре Кубка Вызова (СССР — НХЛ 6:0), когда Мышкин заменяет Владислава Третьяка — он играет, возможно, лучший матч в своей карьере. В этот день он отразил все 24 броска в ворота. После этой игры Мышкин прочно вошёл в состав сборной.

В 1980—1990 годы играл за «Динамо» (Москва). Всего в чемпионатах СССР провёл 527 матчей.

В сезоне 1990/1991 играл в «Лукко» (Финляндия). С 1994 по 1999 годы был одним из тренеров в швейцарском «Давосе». В начале 2000-х работал тренером вратарей в московском «Динамо», затем в ХК ЦСКА. Работал тренером вратарей в хоккейном клубе «Витязь».

В 2011—2014 годы работал в сборной России в качестве тренера вратарей. Вместе с командой стал чемпионом мира 2012 года.

Продолжает выходить на лёд за клуб ветеранов ХК «Легенды хоккея».

Член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, куратор конференции «Сибирь».

Достижения 
В составе сборной СССР:
 Олимпийский чемпион (1984) 
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1980).
 Шестикратный чемпион мира (1979, 1981—1983, 1989, 1990 годы)
 Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 1985 и 1991 годов.
 Семикратный чемпион Европы (1979, 1981—1983, 1989, 1990 годы)
 Обладатель Кубка Вызова (1979 год).
 Обладатель Кубка Канады 1981 года
 Участник Кубка Канады 1984 года.
 Участник Суперсерии СССР — НХЛ 1982/1983 годов (США, Канада).
 Обладатель Кубка Швеции (1980 год)
 Серебряный призёр Кубка Швеции (1984 год).
 Обладатель Кубка Германии (1988)
 Двукратный обладатель Кубка Японии (1989 и 1990 годы).
 Шестикратный победитель (1979—1984 годы) турнира на призы газеты «Известия».
 Четырёхкратный победитель (1978, 1979, 1981/82, 1982/83 годы) турнира на призы газеты «Руде право».
 Победитель Турнира трёх наций «Самсон» с участием сборных СССР, Швеции и Голландии (Голландия, 1981 год).
В составе сборной СССР-2:
 Обладатель Кубка Аляски  (1986 год).

В составе молодёжной сборной СССР:
 Двукратный чемпион мира (1974 и 1975).

В составе  юниорской сборной СССР:
 Чемпион Европы среди юниоров (1973)
 Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы среди юниоров 1972 и 1974 годов
В составе московских «Крыльев Советов»:
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1978).

В составе московского «Динамо»:
 Чемпион СССР (1990 год), трёхкратный серебряный призёр (1985, 1986, 1987 годы) и четырёхкратный бронзовый призёр (1981, 1982, 1983, 1988 годы) чемпионата СССР.
 Финалист (1988 год) Кубка СССР.
 Финалист Кубка Лиги 1989 года.
 Участник суперсерии 1979/1980

Государственные награды 
 орден Дружбы (2011);
 Орден «Знак Почёта» (1982);
 Медаль «За трудовую доблесть» (1979).

Признание заслуг 
 В 2006 году включён в Зал славы клуба Динамо (Москва).
 В 2014 году включён в Зал славы отечественного хоккея.
11 апреля 2019 года в посёлке Селятино открыт ледовый дворец имени В. С. Мышкина.

Семья 
Жена Татьяна. Две дочери: Ирина (замужем, живёт в Швейцарии) и Анастасия (замужем, лингвист-переводчик по образованию). Есть внук и внучка. Внук проживает в Швейцарии, играет в хоккей, в швейцарском клубе GCK Lions.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница Владимира Семёновича Мышкина на «Сайте об истории хоккейного клуба Динамо Москва» 

Хоккеисты СССР
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Лукко»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры России
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой